Энциклопедия современной Украины (ЭСУ; ) — первая общеукраинская энциклопедия. Планируется издать 30 томов, которые будут содержать более 100 тысяч статей, около 80 тысяч иллюстраций, а также цветные вкладыши. На январь 2021 года изданы 22 тома. Тираж —  экземпляров каждого тома. Издаётся с 2001 года.

Про издание 
Общеукраинская энциклопедия, которая представляет целостный многогранный образ современной Украины. ЭСУ продолжает лучшие традиции украинских энциклопедий, в частности Украинской общей энциклопедии, Энциклопедии украиноведения, Украинской советской энциклопедии; это источник знаний об Украине не только для граждан страны, но и для всего мира.

ЭСУ издаёт значительный пласт статей-персоналий об известных представителях науки и искусства, актёрах, спортсменах, литераторах, политических, общественных, государственных деятелях. Творческий коллектив ЭСУ вводит в историческое и научное обращение информацию о многих по идеологическим причинам «забытых» известных украинцах, подавая уточнённые биографические данные. Большой блок статей в ЭСУ посвящён общим событиям, институциям, понятиям, научным направлениям. Каждая такая статья обязательно содержит информацию, связанную с Украиной.

В ЭСУ приведены данные не только о гражданах Украины, но и об украинцах, которые живя за границей, и стали известными в той или иной сфере. В Энциклопедии представлены статьи о зарубежных исследователях Украины, в ней помещены также статьи и об основных местах компактного проживания украинцев вне Украины. Энциклопедия содержит сведения о национальных меньшинствах Украины, их истории, институциях, изданиях, известных представителях.

ЭСУ охватывает все регионы Украины, даёт объёмные статьи о городах Украины, районах и посёлках городского типа, в которых освещается история, природные условия, экономическое состояние, развитие промышленности и сельского хозяйства, подаются данные о научных и учебных учреждениях, заведениях культуры, религиозных общинах, известных уроженцах этих мест. В ЭСУ помещены статьи о всех государственных и большинстве негосударственных высших учебных заведениях, академических учреждениях, НИИ, о наиболее важных промышленных предприятиях различных форм собственности.

В ЭСУ размещено значительное количество карт, таблиц и других иллюстраций. Практически во всех статьях ЭСУ представлена наиболее важная библиография.

Среди авторов ЭСУ — ведущие специалисты Национальной академии наук Украины и отраслевых академий, научные сотрудники высшей школы, искусствоведы, краеведы, научные представители диаспоры, а также молодые авторы.

Поддержкой ЭСУ занимается Институт энциклопедических исследований НАН Украины, в составе которого имеется Отдел научно-исследовательской работы и научно-организационной поддержки Энциклопедии современной Украины.

В ЭСУ стала лауреатом Общенациональной программы «Человек года — 2002» в номинации «Культурный проект года».

Тома

Главная редакционная коллегия 
Дзюба И. М. (сопредседатель), Жуковский А. И. (сопредседатель), Романив О. Н. (сопредседатель), Железняк Н. Г. (ответственный секретарь), Баранецкий В. Н., Буркат В. П., Гамкало И. Д., Геец В. М., Головаха Е. И., Горбачёв Д. Е., Котляр С. П., Гродзинский Д. М., Исаевич Я. Д., Кульчицкий С. В., Курас И. Ф., Литвин В. М., Лисовой В. С., Макаренко Д. Е., Щерба В. М., Маринич А. М., Мельник Н. И., Мишанич А. В., Наулко В. И., Онищенко А. С., Патон Б. Е., Пилипенко В. В., Пыриг Л. А., Походенко В. Д., Сергиенко И. В., Шидловский А. К., Шпак А. П., Яцкив Я. С.

Литература 

 Сущенко Ольга. «„Енциклопедія сучасної України“ стане паспортом держави?» // Час. — 25 вересня — 1 жовтня 1997 р.
 Блюміна І. «Трохи з історії енциклопедичних видань у нашій країні» // «Вітчизна». — № 1, 2002 р. — С. 146—147.
 «Перший том „Енциклопедії сучасної України“ (ЕСУ) презентуватимуть у конференц-залі Міжнародного фонду „Відродження“» // Хрещатик. — 23 січня 2002 р. — № 9. — С. 1.
 «Презентуется первый том Энциклопедии Современной Украины» // Вечерняя Одесса. — 24 января 2002 г. — № 12. — С. 4.
 «Є перший том Енциклопедії сучасної України» // Волинь (м. Луцьк). — 24 січня 2002 р. — № 9. — С. 1.
 Добжанська Б. «Іван Дзюба сказав „А“» // Хрещатик. — 24 січня 2002 р. — № 10 (2021). — С. 1 — 2.
 «Перший том Енциклопедії сучасної України» // Урядовий кур’єр. — 24 січня 2002 р. — № 15. — С. 1.
 Олтаржевська Л. «Уся Україна — в одній енциклопедії, перший з 25 томів якої вже вийшов у наклад» // Україна молода. — 26 січня 2002 р.
 «Над энциклопедией без гонорара работали более 1000 авторов» // Сегодня. — 28 января 2002 г. — № 19.- С. 8.
 Свідзинський А. «Енциклопедичні справи в Україні: досягнення і невдачі» // Розбудова держави. — № 1 — 4, 2002. — С. 30 — 43.
 Раскина Е. «Энциклопедия без предубеждений» // ??? — 2 лютого 2002 р. — № 4. — С. 17.
 Микола Железняк: «Гортаючи ці сторінки, відчуймо гордість, що ми українці» (інтерв’ю) // Урядовий кур’єр. — 9 лютого 2002 р. — № 27. — С. 7.
 «ЕСУ — енциклопедія сучасної України» // Слово Просвіти. — 15 лютого 2002 р. — № 7.
 Потапенко Ю. «Перша літера „візитівки держави“» // Голос України. — 15 лютого 2002 р.
 Анничев А. «История и современность Украины» // Вечерний Харьков. — 16 марта 2002. — № 30. — С. 3.
 Афанасьєв І. «Енциклопедія сучасної України» // Вечірній Київ. — 20 лютого 2002 р. — С. 6.
 Копистинська Ірина. «Енциклопедію читати — про Україну правду знати!» // Українське слово. — 21 — 27 лютого 2002 р. — Ч. 8. — С. 13.
 «Енциклопедія дозволяє побачити, в якій країні живемо (Розмова з відповідальним секретарем головної редколегії ЕСУ Миколою Железняком)» // Західний кур’єр. — 12 березня 2002 р. — № 21 (795). — С. 2.
 Блюміна Ірина. «Перша ластівка „Енциклопедії Сучасної України“» // Культура і життя. 20 березня 2002 р. — № 11. — С. 2.
 Woronovycz R. «First volume of Encyclopedia of Modern Ukraine released in Kyiv» // The Ukrainian weekly. — March, 24. — 2002.
 Савченко О. «Помітна подія — I-ий том Енциклопедії сучасної України» // Свобода. — 29 березня 2002 р. — № 13. — С. 17.
 Камінська Оксана. «Багатотомний образ України» // Аудиторія. — 5 — 11 квітня 2002 р. — Ч. 11. — С. 3.
 Кравець Степан. «Тернополяни в „Енциклопедії Сучасної України“» // Вільне життя. — 20 квітня 2002 р.
 Голда Д. «Повернуті імена» // Зоря. — 5 червня 2002 р. — № 47 (9781). — С. 3.
 «Книга, яка відкриє Україну (Лист І.Дзюби, А.Жуковського, М.Железняка до закордонних українців)» // Свобода. — 16 серпня 2002 р. — № 33. — С.15.
 «У 2002 році планується видати другий і третій томи Енциклопедії Сучасної України (ЕСУ)» // Пульс недели. — 5 вересня 2002 р. — № 36 (119). — С. 2.
 Дзюба С. «У нинішньому році вийдуть другий і третій томи Енциклопедії Сучасної України (ЕСУ)» // Чернігівський вісник. — 12 вересня 2002 р. — № 37. — С. 11.
 «У 2002 році планується видати другий і третій томи енциклопедії сучасної України (ЕСУ)» // Сіверщина. 13 вересня 2002 р. — № 37. — С. 2.
 «Енциклопедія Сучасної України — повниться криниця знань» // Освіта України. — 22 жовтня 2002 р. — № 84.
 Мирошниченко Е. «Николаевцы — в „Енциклопедії Сучасної України“» // Вечерний Николаев. — 2 января 2003 г.
 Nevrlý M. [Рецензія] «Encyclopedija Sučasnoji Ukrajiny. Písmeno A. Kyjiv, Nacional’na Academija nauk Ukrajiny 2001». 824 s. // Historický časopis, roč. 51; 2, 2003.
 Nevrlý M. [Рецензія] «Encyclopedija Sučasnoji Ukrajiny. Písmeno A. Kyjiv, Nacional’na Academija nauk Ukrajiny 2001». 824 s. // Slovanský přehled. — 2/2003.
 Корнійчук Володимир. «ЕСУ — це подія у духовному часопросторі України» // Українська музична газета. — Січень — березень 2003 р. — № 1 (43) — С. 7.
 Ł. Semeniuk. «Encyclopedia nowego tysąiclecia» // Над Бугом і Нарвою. — 2008. — № 1 (95). — С. 44 — 45.
 «Наша енциклопедія цікава тим, що її творять люди з усієї України: В. о. директора Інституту енциклопедичних досліджень Микола Железняк розповів „Вечірці“ про „Енциклопедію Сучасної України“ та відродження давніх словників» // Вечірній Київ. — 19 червня 2009 р. — № 80 (18415). — С. 15.

Интернет ссылки 
 Институт энциклопедических исследований НАН Украины
 Энциклопедия современной Украины
 Гіржов Віктор. Енциклопедія сучасної України представлена в Москві // День. — 2007. — 19 січня.

Энциклопедии на украинском языке
Энциклопедии Украины
Книги по алфавиту
Книги об Украине
Книги в написании
Печатные издания, возникшие в 2001 году